Мальвиль, Гийом (1699—1770) — французский богослов и философ
 Мальвиль — роман французского писателя Робера Мерля (1972 год)
 Мальвиль — французский кинофильм 1980 года
 Мальвиль — коммуна во Франции, в департаменте Аверон